Vestige est un nom masculin employé surtout au pluriel.

 vestiges matériels ou ruines, restes d’un ancien édifice, en architecture et en archéologie.
 structure vestigiale, organe qui a perdu sa fonction originelle, en biologie de l'évolution.

Voir aussi